Ennio  ist als italienische Form des römischen Familiennamens Ennius ein italienischer männlicher Vorname unbekannter Bedeutung.

Namensträger 

 Ennio (Musiker) (* 1999 oder 2000), deutscher Musiker
 Ennio Antonelli (1927–2004), italienischer Boxer und Schauspieler
 Ennio Antonelli (* 1936), italienischer Theologe und Erzbischof von Florenz
 Ennio Appignanesi (1925–2015), italienischer Erzbischof von Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo
 Ennio Balbo (1922–1989), italienischer Schauspieler
 Ennio Canino (1924–2001), italienischer Architekt
 Ennio De Concini (1923–2008), italienischer Drehbuchautor
 Ennio De Giorgi (1928–1996), italienischer Mathematiker
 Ennio Doris (* 1947), italienischer Unternehmer
 Ennio Falco (* 1968), ehemaliger italienischer Sportschütze
 Ennio Fantastichini (1955–2018), italienischer Filmschauspieler
 Ennio Flaiano (1910–1972), italienischer Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor
 Ennio Girolami (auch Enio Girolami; 1935–2013), italienischer Schauspieler
 Ennio Guarnieri (1930–2019), italienischer Kameramann
 Ennio Lorenzini (1934–1982), italienischer Dokumentarfilmer
 Ennio Maffiolini (1902–Todesdatum unbekannt), italienischer Sprinter
 Ennio Marchetto (* 1960), italienischer Comedian und Verwandlungskünstler
 Ennio Marzocchini (1942–2011), italienischer Regisseur
 Ennio Mattarelli (* 1928), ehemaliger italienischer Sportschütze
 Ennio Morlotti (1910–1992), italienischer Maler
 Ennio Morricone (1928–2020), italienischer (Filmmusik-)Komponist und Dirigent
 Ennio Pontis (* 1951), italienischer Filmschaffender
 Ennio Preatoni (* 1944), ehemaliger italienischer Sprinter
 Ennio Stacchetti (* vor 1977), chilenischer Mathematiker, Informatiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Ennio Quirino Visconti (1751–1818), italienischer Klassischer Archäologe
 Ennio Zelioli-Lanzini (1899–1976), italienischer Politiker

Siehe auch 
 Ennius

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname